Потерянный уикэнд:

 Роман 1944 года «Потерянный уикэнд» () американского писателя Чарльза Джексона
 Фильм 1945 года «Потерянный уикэнд» режиссёра Билли Уайлдера, получивший 4 премии «Оскар», экранизация романа